Oiticica ist der Familienname folgender Personen:

 Hélio Oiticica (1937–1980), brasilianischer Künstler
 José Oiticica (José Rodrigues Leite e Oiticica; 1882–1957), brasilianischer Dichter, Anarchist, Romanist und Lusitanist